Existuje více nositelů příjmení Pekárek:

základní tvar
 Alois Pekárek (1915–1999) – katolický kněz a politický vězeň
 Jan Pekárek (1883–1942) – československý politik a poslanec, popravený nacisty
 Jiří Pekárek – český lékař, stomatolog, předseda České stomatologické komory
 Josef Václav Pekárek (1873–1930) – český sochař a medailér
 Josef Pekárek – více různých osobností
 Pavel Pekárek (1946) – československý basketbalista
 Richard Pekárek (1994) – český herec, zpěvák a tanečník
 Roman Pekárek (1966) – český politik ODS
 Tomáš Pekárek (1983) – český regionální politik

ženská (přechýlená) podoba
 Iva Pekárková (1963) – česká prozaička, publicistka a překladatelka
 Andrea Pekárková – česká lékařka, důstojnice Armády spásy